El término Sidonio, o sidonio, hace referencia a varios artículos:

Geografía 
 Sidonio, habitante  de la ciudad fenicia de Sidón.

Personajes 
Estas personas lo tienen por nombre propio:
 ¨¨¨SIDONIOS  ´´´´ PUEBLO MENCIONADO EN EL LIBRO DE LOS REYES 5:6 EXPERTOS EN TALA DE ARBOLES
 Sidonio Mosco, personaje fenicio de la antigüedad;
 Sidonio Apolinar (siglo V), santo;
 Sidónio Pais (1872-1918), político portugués;
 Sidónio Muralha (1920), escritor portugués.

Nombres masculinos
Los sidonios estaban al mando de Hiram, el rey de Tiro, el cual fue amigo del rey David. A la muerte de David, Salomón hijo de Bat-Seba, ocupa el trono de David su padre y este rey construye el primer centro de adoración a JEHOVÁ, DIOS de David y Salomón; los sidonios trabajaron mandando cedros de la región del Líbano, estos personajes eran expertos en cortar árboles, y también daba maderas a los fenicios para la construcción de navíos. El enebro era otras de las maderas codiciadas de ese tiempo.
 Hiram y Salomón llegaron a un acuerdo* y hubo paz entre ellos.
13  El rey Salomón reclutó a 30.000 hombres de todo Israel para trabajo obligatorio.   Los enviaba al Líbano en grupos de 10 000 al mes. Estaban un mes en el Líbano y dos meses en sus hogares. Y Adoniram estaba al mando de los reclutados para trabajo obligatorio.   Salomón llegó a tener 70.000 trabajadores comunes* y 80.000 picapedreros+ en las montañas,   además de los 3.300 comisarios principales de Salomón que supervisaban a los trabajadores.  El rey mandó que sacaran de la cantera piedras grandes, piedras costosas,+ para hacer los cimientos+ de la casa con piedras labradas.   Así que los obreros de Salomón y de Hiram, junto con los guebalitas,+ cortaron las piedras y prepararon las maderas y las piedras para construir la casa.En esta parte de la historia aparece la información de quienes fueron los SIDONIOS y que hicieron en su tiempo en que existieron. ( información tomada de la historia de ISRAEL) Por el investigador y maestro alias el ricitos de oro.